Marinemuseum (Den Helder), Nederland
Marinemuseum (Wilhelmshaven), Duitsland
Marinemuseum (Selkirk), Manitoba, Verenigde Staten
Marinemuseum (Kingston), Canada
Royal Naval Museum, Portsmouth, Engeland